Bandi oder Bándi ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:

 Bandi (Autor) (* 1950?), Pseudonym eines Schriftstellers
 Gábor Bándi (1939–1988), ungarischer Archäologe 
 Giovanni Carlo Bandi (1709–1784), italienischer Kardinal
 Hans Bandi (1882–1955), Schweizer Offizier
 Hans-Georg Bandi (1920–2016), Schweizer Archäologe
 Philipp Bandi (* 1977), Schweizer Leichtathlet

Bandi steht für:
 Bandi (Fluss), Fluss im Bundesstaat Rajasthan, Indien
 Bandi (Niger), Dorf in der Gemeinde Bosso in Niger
 Bandi (Film), indischer Film aus dem Jahr 1957
 Bandi (Sprache), eine Mandesprache

Siehe auch:
 Bandy
 Pandi (Begriffsklärung)
 Banti